Kirkandrews-on-Eden – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Kirkandrews-on-Esk – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)